Sakajew ist der Familienname folgender Personen:
Achmed Chalidowitsch Sakajew (russ. Ахмед Халидович Закаев, * 1959), tschetschenischer Politiker
Konstantin Rufowitsch Sakajew (russ. Константин Руфович Сакаев, * 1974), russischer Schachspieler